Toponímia:
 Stockholm  o Estocolm , capital del Regne de Suècia i la més gran de les capitals escandinaves
 Stockholm (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Stockholm (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA)
 Stockholm (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Miscel·lània:
 Stockholm (pel·lícula), pel·lícula espanyola dirigida per Rodrigo Sorogoyen, i protagonitzada per Javier Pereira i Aura Garrido
 Stockholm Open, torneig de tennis que es disputa anualment sobre pista dura
 Carl Stockholm (1897 - River Forest, Illinois, 1996), ciclista estatunidenc, professional des del 1922 fins al 1932